Baist ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Baist (1853–1920), deutscher Romanist und Hispanist
 Gustav Baist (1824–1914), evangelischer Pfarrer und Gründer vieler Raiffeisenkassen in Franken
 Johann Philipp Baist (1803–1862), deutscher Gastwirt und Abgeordneter der kurhessischen Ständeversammlung
 Ludwig Baist (1825–1899), deutscher Chemiker und Unternehmer